Балиаканди

 Балиаканди — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Балиаканди — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Раджбари.